Vassasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vassasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (8,68 ha)
Vassasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (6,92 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn